A dél-koreai Big Bang együttes 2022-vel bezárólag hat nagylemezt és nyolc középlemezt jelentetett meg. Lemezeikből 2012 februárjáig több mint 1,5 millió példányt adtak el, számos toplistát vezettek és számos díjat elnyertek.

Albumok

Stúdióalbumok

Középlemezek

Válogatásalbumok

Koncertalbumok

Kislemezek

Promóciós kislemezek

DVD-k

Koreai

Japán

Videóklipek

Kapcsolódó szócikkek
 G-Dragon-diszkográfia
 G-Dragon által írt dalok listája

Források

További információk
 A Big Bang YouTube-csatornája

Diszkográfiák
Diszkografia